La svastica sul sole (The Man in the High Castle) – romanzo di Philip K. Dick
 L'uomo nell'alto castello (The Man in the High Castle) – serie televisiva basata sull'omonimo romanzo